Fall to Pieces puede referirse a:

Música
 Fall to Pieces, sencillo de Avril Lavigne.
 Fall to Pieces, sencillo de Velvet Revolver.
 I Fall to Pieces, sencillo de Patsy Cline.
 Fall to Pieces, sencillo de Krystal Meyers.
 Fall to Pieces, sencillo de Satellite.
Televisión
 I Fall to Pieces, episodio de la serie de televisión estadounidense Ángel.